Cette page dresse la liste des sondages d'opinions relatifs aux élections fédérales canadiennes de 1997.

Analyse 
Les intentions de votes entre les élections fédérales de 1993 et celles de 1997 ont été marquées par une certaine stabilité. Le Parti libéral domine largement toutes les enquêtes menées sur la période, parfois avec des marges considérables (50 % au début-1995). On peut cependant discerner deux phases :
 Une phase de stabilité entre la fin 1993 et la fin-1996 avec un Parti libéral systématiquement au dessus de la barre des 50 % d'intentions de votes, le Parti réformiste second autour de 10-15 % seulement en chaude lutte avec le Parti progressiste-conservateur, et un Bloc québécois en dessous de son niveau de 1993 autour des 10 %.
 À partir de la fin-1996 les appuis au Parti libéral commencent à chuter, au profit notamment du Parti progressiste-conservateur, du Parti réformiste et du NPD dans une moindre mesure. 

Alors que les sondages de la période 1994-1996 laissaient envisager un balayage du Parti libéral avec 50 % ou plus des voix, les élections de 1997 donnent une faible majorité de 4 sièges au Parti libéral qui ne retrouve pas son score de 1993. Tous les autres partis fédéraux (excepté le Bloc) remportent plus de sièges qu'en 1993.

À l'échelle nationale

Pendant la campagne électorale

Au cours de la 33 législature du Canada

Par zone géographique

Dans les provinces de l'Atlantique

Au Québec 
La situation politique au Québec connait trois phases successives sur la période :
 De 1993 au référendum de 1995 se dessine une lutte à deux entre le Parti libéral et le Bloc québécois (très légèrement à l'avantage du premier). Les autres partis recueillent des appuis extrêmement faibles ou inexistants (pour le Parti réformiste) ;
 De  à  le Bloc reprend un net avantage sur le Parti libéral (même si l'écart se resserre au fil du temps) tandis que le Parti progressiste-conservateur mené par Jean Charest augmente légèrement ses appuis ;
 Dans les mois suivant le référendum le Bloc dépasse régulièrement les 50 % d'appuis ;
 Lors de la campagne électorale le Parti progressiste-conservateur double ses appuis et talonne le Bloc et le Parti libéral. À la mi- les trois partis sont pratiquement à égalité autour de 30 %. La dynamique s'essouffle dans la dernière semaine de mai et le Parti progressiste-conservateur obtient seulement 22,2 % des voix contre 37,9 % au Bloc et 36,7 % au Parti libéral. Le NPD et le Parti réformiste (qui présente des candidats au Québec pour la première fois) obtiennent des scores extrêmement faibles ;
 Le sondage Environics terminé le  place les progressistes-conservateurs en tête, une première depuis 1993.

En Ontario 
Le Parti libéral du Canada domine nettement tous les sondages mené entre les élections de 1993 et celles de 1997, parfois par des marges considérables (63 % d'avance sur le Parti réformiste en ). Le PLC balaie la province (101 sièges sur 103) et frôle la majorité absolue des voix (49,5 %).

Dans les Prairies

En Alberta

En Colombie-Britannique

Notes et références 

1997
Élection au Canada en 1997
Federales, 1997
Sondage, Fédérale, 1997